Frobenius puede referirse a:

Johannes Frobenius, nombre latino de Johann Froben (c.1460-1527), impresor y pintor de Basilea.
Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), matemático alemán, quien dio nombre a:
el teorema de Frobenius (álgebra).
el teorema de Rouché-Frobenius.
el endomorfismo de Frobenius.
el método de Frobenius.
Leo Frobenius (1873-1938), etnólogo y arqueólogo alemán.
Martin Frobenius Ledermüller ( 1719 - 1769 ), abogado, naturalista, ilustrador, microscopista, botánico alemán.
August Sigmund Frobenius (1727 – 1741?), químico londinense de origen alemán que describió el éter en 1730.